Colaphus apicalis  — вид жуков из подсемейства хризомелин семейства листоедов.

Распространение 
Распространён в Ближнем Востоке, Турции и Иране.

Ссылки 
 Wydział Nauk Biologicznych

Хризомелины
Животные, описанные в 1932 году